Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Copa Bionaire 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 15 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 9. bis 10. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Cali